Cinque navi della Royal Navy britannica sono state battezzate HMS Ark Royal ("Arca Reale"):

 HMS Ark Royal (1587) – galeone costruito nel 1587 divenuta l'ammiraglia della flotta inglese durante la campagna del 1588 contro l'Invincible Armada spagnola
 HMS Ark Royal (1914) – nave mercantile convertita successivamente a prima portaerei al mondo
 HMS Ark Royal (91) – portaerei unica della sua classe varata nel 1938, partecipò alla seconda guerra mondiale e venne affondata da un sommergibile tedesco nel 1941
 HMS Ark Royal (R09) – portaerei classe Audacious, varata nel 1950 e demolita nel 1980
 HMS Ark Royal (R07) – portaerei classe Invincible, varata nel 1981 e radiata dal servizio attivo nel 2011